Валдек () може да се отнася за:

 Валдек, (1180-1918), бивше графство, княжество, Свободна държава, днес част от Хесен
 бившия окръг Валдек (Landkreis Waldeck), част от окръг Валдек-Франкенберг (Landkreis Waldeck-Frankenberg) в Хесен
 Свободна държава Валдек-Пирмонт (Freistaat Waldeck-Pyrmont) (1918–1929)
 бившето Господство Валдек (Хунсрюк) в Хунсрюк, около замък Валдек (Хунсрюк), известен с народен фестивал (1964–1969)
 бившето Господство Валдек (Горен Пфалц) в Горен Пфалц, около замък Валдек (Горен Пфалц)
 бившето Господство Валдек (Оденвалд) и по-късно „Kellerei Waldeck“ в Оденвалд, около замък Валдек (Оденвалд)
 Валдек (град), град в окръг Валдек-Франкенберг, Хесен
 Валдек (Тюрингия), град в Тюрингия
 Валдек, град в Пенсилвания, САЩ
 Валдек, град в Канада
 Дом Валдек, род в Хесен
 Валдек (род), благороднически род в Шварцвалд
 Емма фон Валдек-Пирмонт (1858–1934), кралица на Нидерландия
 Charte Waldeck, през юли 1848 г. предложение за либерална конституция за Кралство Прусия
 няколко замъци и дворци Валдек
 Валдек-Русо, военен кораб на френската класа „Edgar Quinet“

Вижте също 
 Валдег (пояснение)
 Валдек